D923 (Eure-et-Loir), een departementale weg in het Franse departement Eure-et-Loir
 D923 (Orne), een departementale weg in het Franse departement Orne